Die First Division 1956/57 war die 42. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 15. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Marsa Absteiger Vittoriosa Stars. Marsa war erstmals seit der Saison 1934/35 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

195657
Fußballsaison 1956/57